A nagykanizsai 20-as jelzésű autóbusz a Kalmár utca - Vízmű - Napraforgó tér - Kalmár utca útvonalon közlekedik. A körjáratot a Volánbusz üzemelteti.

Története

Közlekedése
Munkanapokon, reggeltől késő délutánig 30 percenként, egyéb időszakban óránként közlekedik.

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a Balatoni utcát érintő 20Y, illetve az ellenkező irányban közlekedő 21-es, 21E és 21Y buszok nincsenek feltüntetve!

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!width=25%|Átszállási lehetőségek
!Fontosabb létesítmények
|-
|0
|Kalmár utca
|
|Helyközi autóbusz-állomás, Vásárcsarnok, Kanizsa Plaza, Bolyai János Általános Iskola
|-
|3
|Posta(Korábban: 1. számú posta)
|align=left|
|Zrínyi Miklós Általános Iskola, 1-es posta, Szent József templom, Fogorvosi rendelő
|-
|4
|Vízmű(Korábban: Kisfaludy Sándor utca, vízmű)
|align=left|
|Kisfaludy Óvoda, Evangélikus templom
|-
|5
|Kisfaludy - Batthyány utcai sarok
|align=left|
|
|-
|6
|Kórház utca
|align=left|
|Kanizsai Dorottya Kórház, Tűzoltóparancsnokság
|-
|8
|Kórház, bejárati út (Teleki utca)
|align=left|
|Kanizsai Dorottya Kórház, Vackor Óvoda, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
|-
|9
|Víztorony (Teleki utca)
|align=left|
|Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, INTERSPAR Áruház, Kanizsa Centrum
|-
|11
|Hevesi - Bartók utcai sarok
|align=left|
|
|-
|12
|Hevesi utca, ABC
|align=left|
|Hevesi Óvoda, Hevesi Sándor Általános Iskola
|-
|14
|STOP.SHOP(Korábban: Dózsa György utca, SPAR áruház)
|
|STOP.SHOP, ALDI, LIDL, PENNY MARKET, JYSK
|-
|16
|Petőfi utca, víztorony
|align=left|
|Víztorony, Volán-Dózsa sporttelep
|-
|17
|Kanizsatex
|align=left|
|
|-
|18
|Kenyérgyár
|align=left|
|
|-
|20
|Napraforgó tér
|align=left|
|General Electric Hungary Zrt.
|-
|21
|Lámpagyár utca
|align=left|
|
|-
|23
|Magyar utca 60.
|align=left|
|
|-
|26
|Kalmár utca
|align=left|
|Helyközi autóbusz-állomás, Vásárcsarnok, Kanizsa Plaza, Bolyai János Általános Iskola
|}

Források
 
 

Nagykanizsa autóbuszvonalai